Buciumi több romániai település neve:

Buciumi (Bákó megye)
Törökfalu (Románia), Máramaros megye
Vármező (Szilágy megye)